Сезон 2009 года Формулы-1 — 60-й сезон чемпионата мира FIA в классе Формула-1, в котором приняло участие 10 команд и 25 пилотов.

Сезон состоял из 17 этапов, начался с Гран-при Австралии 29 марта 2009 и завершился 1 ноября 2009 на Гран-при Абу-Даби, который впервые был включён в расписание чемпионата и проходил на новой трассе Яс Марина. Гран-при Франции и Канады, которые проходили в предыдущем году, не были включены в календарь этого сезона.

Первую победу в карьере одержал Марк Уэббер в Германии. После этого на протяжении следующих двух сезонов никто не смог одержать первую победу — все победы доставались гонщикам, побеждавшим когда-то ранее.

Некоторые изменения регламента были направлены FIA на уменьшение стоимости участия из-за мирового финансового кризиса и на улучшение зрелищности на трассе. Новые правила включают в себя изменения шин, аэродинамики и рекуперативного торможения (KERS). Это одни из самых больших перемен в регламенте Формулы-1 за несколько десятилетий. FIA также хотела изменить систему определения чемпиона мира, чтобы чемпионом становился тот гонщик, который одержал наибольшее количество побед. Однако это решение было отменено после протеста ассоциации команд Формулы-1.

Презентации новых болидов

Команды и пилоты

Зимние тесты 2008/2009 
На 2009 год FIA запретила тестовые сессии во время сезона с марта по декабрь в рамках программы сокращения расходов, поэтому все тесты прошли в межсезонье 2008/2009 года.

Календарь 
26 июня 2008 FIA анонсировала предварительный календарь на сезон 2009 года.

7 октября предварительный календарь был обновлён, из чемпионата исключён Гран-при Канады, Гран-при Турции перемещён с августа на июнь, сохранён летний перерыв, Гран-при Италии и Бельгии переставлены местами, количество этапов — 17. Гран-при Франции не будет проведён по финансовым причинам Французской Автомобильной Федерации.

5 ноября FIA обнародовала новый вариант календаря чемпионата 2009 года:

† Ночная гонка
‡ Новая трасса

Важные события

Проблема диффузоров 
Сезон начался с разбирательств вокруг соответствия техническому регламенту спорных диффузоров команд Brawn GP, Williams и Toyota. Техническая инспекция перед первым этапом сезона на Гран-при Австралии признала конструкции легальными, после чего командами Ferrari, Renault и Red Bull был подан протест, который стюардами был отклонён. На втором этапе в Малайзии протест был подан командой BMW Sauber, он также был отклонён стюардами. Окончательно вопрос легальности спорных диффузоров был решён 14 апреля на заседании Апелляционного суда Международной автомобильной федерации в Париже, где они были легализованы.

По мнению босса команды Red Bull Кристиана Хорнера, конструкция двойного диффузора создаёт виртуальный граунд-эффект (который был запрещён в Формуле-1 в 1983 году в целях безопасности), что может привести к значительному росту скоростей, против чего ФИА пытается бороться.

Инцидент с Трулли и Хэмилтоном в Австралии 
Во время Гран-при Австралии в конце гонки за машиной безопасности Льюис Хэмилтон обогнал выехавшего на траву Ярно Трулли, а затем пропустил его по команде из боксов, что потом отрицал на разборе у стюардов вместе со спортивным директором McLaren Дейвом Райаном. Позднее стюарды собрались по данному инциденту второй раз в Малайзии. Прослушав радиообмен и интервью Хэмилтона после гонки, стюарды дисквалифицировали Хэмилтона из австралийского протокола за введение в заблуждение, а руководство McLaren уволило Дейва Райана, проработавшего в команде с 1974 года. ФИА детально рассмотрела ситуацию на заседании Всемирного Совета по автоспорту 29 апреля и наказала команду условно: штраф в виде дисквалификации на три гонки будет применён в случае появления новых свидетельств или очередного нарушения в течение 12 месяцев.

Ограничение бюджетов 

29 апреля 2009 года во время экстренного заседания Всемирного Совета по автоспорту Международной автомобильной федерации был утверждён спортивный и технический регламент на сезон 2010 года, который предусматривает добровольное ограничение бюджетов. Команды, которые согласятся пойти на ограничение в 40 млн фунтов стерлингов в год, получат бо́льшую техническую свободу. В ответ на эти изменения Ferrari заявила о том, что уйдёт из Формулы-1, если в чемпионате будут участвовать машины, построенные по двум разным регламентам; об уходе в случае отказа FIA пойти на уступки также заявляли BMW, Toyota, Renault и Дитрих Матешиц, владелец команд Red Bull и Toro Rosso.

Изменения

Переходы пилотов 
Смена команды
 Себастьян Феттель: Scuderia Toro Rosso → Red Bull Racing
 Энтони Дэвидсон: Super Aguri/Honda → Brawn GP (тест-пилот)

Появление в Формуле-1
 Себастьен Буэми: Trust Team Arden (GP2) → Scuderia Toro Rosso

Уход из Формулы-1
 Дэвид Култхард: Red Bull Racing → консультант и тест-пилот, а также комментатор BBC.
 Такума Сато: Super Aguri → IndyCar 

Изменения по ходу сезона
 Себастьен Бурде был уволен из Scuderia Toro Rosso после Гран-при Германии. Его заменил гонщик Мировой серии Рено Хайме Альгерсуари, который также перед этим был запасным пилотом Red Bull и Toro Rosso.
 Фелипе Масса получил травму на квалификации Гран-при Венгрии. Его должен был заменять семикратный чемпион мира и консультант Ferrari Михаэль Шумахер. Но впоследствии из-за продолжившихся проблем с шеей после падения с мотоцикла ему пришлось отказаться от возвращения в Формулу-1. В итоге до конца сезона Массу заменил Лука Бадоер, которого, в свою очередь, после крайне неудачных Гран-при Европы и Гран-при Бельгии сменил Джанкарло Физикелла до конца сезона 2009 года.
 Нельсиньо Пике лишился места в команде Renault во время четырёхнедельного перерыва между Гран-при Венгрии и Гран-при Европы. 18 августа 2009 года, после апелляции по дисквалификации Renault на Гран-при Европы, пилотом, заменившим Пике, стал француз Ромен Грожан.
 Так как Джанкарло Физикелла перешёл в Ferrari, то с Гран-при Италии в команде Force India выступает Витантонио Лиуцци.
 Камуи Кобаяси заменил на двух последних Гран-при Тимо Глока, который получил травму на Гран-при Японии.

Изменения в командах 
 Force India сменила поставщика двигателей с Ferrari на Mercedes на 5 лет.
 Герхард Бергер продал 50 % акций Scuderia Toro Rosso команде Red Bull, после чего компания-производитель напитков стала 100 % владельцем команды.
 21 сентября 2009 года решением Всемирного совета по автоспорту руководитель команды Renault Флавио Бриаторе был пожизненно дисквалифицирован за подстройку аварии Нельсиньо Пике. Его заменил технический директор команды Боб Белл.
 Honda Motor Company Ltd. 5 декабря 2008 объявила об уходе из Формулы-1 из-за финансового кризиса. Команда искала инвесторов и технологических партнёров, которые позволили бы продолжить участие в чемпионате. Ник Фрай заявлял, что 30 различных групп всерьёз задумывались о покупке команды. В конечном итоге команду выкупили её менеджеры во главе с Россом Брауном. В 2009 году она вышла на старт под названием Brawn GP

Изменения регламента 
В сезоне 2009 года произошли радикальные изменения технического регламента, которые направлены на улучшение зрелищности гонок, увеличение числа обгонов и сокращение материальных затрат.

Правило определения чемпиона
17 марта 2009 Всемирный Совет по автоспорту Международной автомобильной федерации (FIA) принял решение изменить систему определения победителя чемпионата мира. В сезоне 2009 чемпионом станет пилот, выигравший наибольшее число гонок, а при равном количестве побед чемпион будет определён по количеству очков. Для определения других мест, а также победителя в Кубке конструкторов, число побед не будет иметь значения — они будут, как и прежде, определены по количеству набранных очков.

20 марта 2009 Ассоциация команд Формулы-1 (FOTA) выступила с заявлением, что изменения в системе определения чемпиона незаконны и должны быть одобрены командами согласно статье 199 Международного Спортивного Кодекса FIA. В ответ на это FIA сообщила, что если команды по какой-либо причине не согласны с нововведением, то оно будет отложено на сезон, до 2010 года.

24 марта ФИА окончательно подтвердила, что правило определения чемпиона в сезоне 2009 останется таким же, как и прежде, а не по числу побед.

Машина безопасности
Во время выезда машины безопасности пит-лейн закрываться не будет, но для каждого гонщика вводится ограничение на минимальное время прохождения круга. Если гонщик доедет до боксов раньше определённого времени, то он будет оштрафован.

Скорость на пит-лейн
Лимит скорости на пит-лейн во время квалификации и гонки увеличен с 80 до 100 км/ч.

Топливо
После окончания квалификации FIA будет публиковать вес каждой машины, чтобы телезрители могли узнать количество топлива в баках.

Стюарды
Публикация видеоматериалов, по которым стюарды принимали решение по рассматриваемому инциденту. Стюарды также будут обязаны давать краткий комментарий к своему решению.

Тесты
Снят введённый первоначально полный запрет на тесты по ходу сезона. Командам разрешено провести 8 однодневных аэродинамических тестов на одобренных FIA прямых или участках с постоянным радиусом в интервале с 1 января 2009 года до окончания чемпионата. Разрешено провести три тестовые сессии с момента окончания чемпионата до 31 декабря, в которых смогут принять участие лишь молодые пилоты — те, кто участвовал не более чем в двух Гран-при за последние 24 месяца и не тестировал машины Формулы-1 в течение более 4 дней.

Аэродинамика

 Сокращение высоты (со 150 мм до 75 мм) и увеличение ширины переднего антикрыла (со 1400 мм до 1800 мм)
 Управляемый гонщиком элемент переднего антикрыла, угол атаки которого может изменяться на шесть градусов. Гонщику разрешается изменять угол атаки этого элемента дважды на одном круге.
 Увеличение высоты (на 150 мм) и уменьшение ширины заднего антикрыла (со 1000 мм до 750 мм)
 Запрет дополнительных аэродинамических элементов (различных крылышек на кузове)
 Изменение размеров и расположения диффузора

Шины

 Использование сликов вместо псевдосликов (шин с канавками).
 Маркировка более мягких шин зелёной полоской на боковине.
 Покрышки для дождя переименованы в промежуточные, покрышки для экстремального дождя переименованы в дождевые.

Мотор
 Использование систем рекуперации кинетической энергии (KERS)
 Ресурс мотора не ограничен, но за сезон каждому пилоту разрешается использовать не более 8 моторов во время Гран-при и ещё 4 мотора на тестах. В первой гонке с использованием каждого дополнительного мотора пилот получает штраф 10 позиций на старте.
 Максимальное число оборотов уменьшено с 19000 до 18000 оборотов в минуту.

Новые соглашения о партнёрстве 
Корейская фирма электроники LG подписала соглашение с FOM для отображения их логотипа во время лайв-тайминга.

Изменения в телетрансляциях 
 : Рен ТВ → Спорт
 : ITV → BBC
 : TV6 → Viasat Motor
 : Alpha TV → ANT1
 : TV2 → TV3 Puls
 : bTV → TV7
 : LNT → TV3, Viasat Sport Baltic
 : Мегаспорт → К1
 : → БТ

Результаты

Гран-при

Личный зачёт

График набора очков лидерами

Кубок конструкторов

Статистика

Пилоты

Конструкторы

Примечания

Ссылки 

 Календарь сезона на сайте Formula1.com
 Страница сезона 2009 на сайте FIA
 Сезон 2009 на F1-Times.ru

Сезоны Формулы-1